Esistono più comuni francesi con questo nome

Reugny – Allier
Reugny – Indre e Loira